Andreas Fulda ist der Name folgender Personen:

* Andreas Fulda (Philologe) (1534–1596), deutscher Philologe und Theologe
 Andreas Fulda (Politikwissenschaftler) (* 1977), deutscher Politikwissenschaftler